Die Abkürzung FTG steht für:

 Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft
 Die Frankfurter Trambahn-Gesellschaft
 Die Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt (FTG Pfungstadt)
 Das Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG) in Bayern
 Den Sportverein FTG Frankfurt
 Die malaysische Thrash-Metal-Band FTG (Band)

FTG